Kaplí zasvěcených Všem svatým existuje více:
 Kaple Všech svatých (Černiv), okres Litoměřice
 kaple Všech svatých (Petrohrad), okres Louny
 kaple Všech svatých (Pražský hrad), Praha

kaple Všech svatých s upřesněným zasvěcením
 Kaple Všech svatých země české (České Budějovice), okres České Budějovice

Související články 
 Kostel Všech svatých
 Slavnost Všech svatých